En , Rzężawy désigne :

 Rzężawy, villange dans la voïvodie de Mazovie,
 Rzężawy, villange dans la voïvodie de Łódź.